Duitsland:
Neumarkt-Sankt Veit, een gemeente in de deelstaat Beieren

Oostenrijk:
St. Veit (Graz), een deel van de wijk Adritz van de stad Graz in de deelstaat Stiermarken 
Sankt Veit am Vogau, een gemeente in de deelstaat Stiermarken
Sankt Veit an der Glan (district), een district in de deelstaat Karinthië
Sankt Veit an der Glan (stad), een gemeente in de deelstaat Karinthië
Sankt Veit an der Gölsen, een gemeente in de deelstaat Neder-Oostenrijk
Sankt Veit im Innkreis, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Sankt Veit im Mühlkreis, een gemeente in de deelstaat Opper-Oostenrijk
Sankt Veit im Pongau, een gemeente in de deelstaat Salzburg